

Nom commun 
 teck, arbre tropical.

Voir aussi 
 TEK
 Tektronix, entreprise américaine d'instrumentation scientifique, parfois appelée communément Tek
 TekWar